Sunna (bisschop), zesde eeuwse Iberische bisschop
 De Germaanse of Noorse Godin Sól
 Het Arabisch woord Soenna